Сера́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на захід від Парижа, 70 км на південний захід від Ренна, 27 км на північний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1215 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2956,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Серан на сайті французького Національного інституту географії
 Серан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Серан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан